Леандро Себастьян Веласкес (; 10 мая 1989 года, Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, играющий на позиции полузащитника. Ныне выступает за малайзийский клуб «Джохор Дарул Тазим».

Клубная карьера 
Леандро Веласкес начинал свою карьеру футболиста в аргентинском клубе «Велес Сарсфилд». 4 апреля 2008 года он дебютировал в аргентинской Примере, выйдя на замену в домашнем матче с «Расингом» из Авельянеды. 14 сентября того же года Веласкес забил свой первый гол на высшем уровне, ставший единственным и победным в домашней игре с «Эстудиантесом». Сезон 2010/11 он на правах аренды провёл за «Ньюэллс Олд Бойз», а сезон 2012/13 — за «Сан-Мартин» из Сан-Хуана.

В июле 2014 года Леандро Веласкес перешёл в клуб аргентинской Примеры B Насьональ, а с начала 2015 года выступал за малайзийский «Джохор Дарул Тазим». 2016 год аргентинец провёл за колумбийский «Депортиво Пасто».

С начала 2017 года Веласкес играет за мексиканский «Веракрус».

Достижения 
 «Велес Сарсфилд»
 Чемпион Аргентины (1): Кл. 2009

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на worldfootball.net 
 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Велес Сарсфилд»
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Сан-Мартин» Сан-Хуан
Игроки ФК «Индепендьенте Ривадавия»
Игроки ФК «Депортиво Пасто»
Игроки ФК «Веракрус»
Игроки ФК «Агилас Дорадас»
Игроки ФК «Джохор»